Суперэкуменизм (религиозный плюрализм) — религиозное движение, стремящееся к унификации не только христианских конфессий (экуменизм), но и мировых религий во имя так называемого диалога религий.

В соответствии с суперэкуменической позицией,

 Все религии положительны и являются путями человека к Бог(ам) или к Высшей Истине. Бог(и) выражают себя в многообразии, мировые религии есть творчество человека и Богов. Мировые религии положительны тем, что являются носителями общечеловеческих ценностей.
 Религий много — Бог(и) едины. Нет религии выше или ниже, все религии равны и способствуют духовному росту своих последователей. Таким образом, суперэкуменизм — это религиозный плюрализм.

Суперэкуменизм призывает отбросить фанатизм, нетерпимость, ограниченность, религиозную гордыню, деление людей на христиан, мусульман, буддистов, индусов, иудеев и т. п.

В 1893 году теософы организовали и провели в Чикаго Всемирный конгресс религий (:en:Parliament of the World's Religions), где от индуизма выступал индийский религиозный деятель Вивекананда.

Основные теоретики суперэкуменизма (религиозного плюрализма): , Ж. Миле, Люсьен Ричард (Lucien Richard), , Гарольд Каурд (Harold Coward), антиохийский православный богослов Митрополит гор Ливанских Георгий (Ходр).

См. также 
 Экуменизм
 Религиозный синкретизм

Примечания

Ссылки 
 Александр Мень Трудный путь к диалогу — М. Радуга, 1992. — 462 c. ISBN 5-05-004075-2
 Христианство и другие религии // Отец Александр Мень отвечает на вопросы слушателей. — М., 1999
 Проект «Диалог религий»
 Шохин В. К. «Диалог религий»: идеология и практика // Альфа и Омега. 1997. № 1(12), 2(13).

Глобализация